William Clark peut désigner :
 William Clark (1770-1838), explorateur américain ;
 William Clark (1842-1913), archer américain ;
 William Clark (1788-1869), anatomiste britannique ;
 William George Clark (1865-1948), homme politique canadien ;
 William Mansfield Clark (1884-1964), chimiste américain ;
 William Clark (1917-2004), politicien conservateur britannique ;
 William Clark, skieur canadien ;
 William P. Clark (1931-2013), homme politique américain ;
 William Robinson Clarke (1895-1981), aviateur militaire jamaïcain ;
 William Thomas Clark (1831-1905), soldat américain et homme politique ;
 Will Clark (1964-), joueur de baseball américain.